Змагання в парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1998 проходили з 19 січня по 1 лютого на відкритих жорстких кортах Melbourne Park у Мельбурні (Австралія). 

Мартіна Хінгіс і Мір'яна Лучич-Бароні виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва з рахунком 6–4, 2–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
1998 в австралійському спорті